Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 307 dans le monde.

 Route fédérale 307 en Allemagne
 RS-307, au Brésil
 Route 307 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 307 au Québec, Canada
 Route régionale 307 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route nationale 307 en France